Kunduran (Ulu Musi), een plaats in Indonesië
Kunduran (Seluma Timur), een plaats in Indonesië
Kunduran (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië